Пиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пиково — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Пиково — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Пиково — деревня в Красногородском районе Псковской области.